Arduino Berlam – architetto italiano
 Giovanni Andrea Berlam – architetto austriaco
 Ruggero Berlam – architetto italiano